CQL peut faire référence à :
 Chess Query Language, un langage d'interrogation de bases de données d'échecs ;
 CIM Query Language, un langage d'interrogation pour Common Information Model ;
  (ou Common Query Language), un langage formel pour la récupération d'informations ;
 Cassandra Query Language, un langage de requête de Apache Cassandra.